Gerhard Korb ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Korb (Genealoge) (1906–1996), deutscher Genealoge und Herausgeber
 Gerhard Korb (Mediziner) (1929–2017), deutscher Pathologe